Kabinett Adrian Hasler steht für:
 Kabinett Adrian Hasler I, liechtensteinische Regierung von 2013 bis 2017
 Kabinett Adrian Hasler II, liechtensteinische Regierung seit 2017